Quatre navires de l'United States Navy ont porté ou auraient dû porter le nom dUSS Montana d'après l'État du Montana :

 l', un croiseur cuirassé de . Renommé Missoula, il participe à la Première Guerre mondiale ;
 l', un cargo coulé durant la Première Guerre mondiale ;
 l'USS Montana (BB-51), un cuirassé de  dont la construction est arrêtée à cause du traité de Washington de 1922 ;
 l'USS Montana (BB-66), un cuirassé navire de tête de sa classe. La construction de celle-ci est annulée durant la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de la classe Virginia lancé en 2021.

Voir aussi 
 

Montana